Threshold kan syfta på:

 Threshold – science fiction-TV-serie
 Threshold (musikalbum) – musikalbum av musikgruppen Hammerfall
 Threshold (förening) – förening som samlar BDSM-utövare i Los Angeles
 Threshold – en roman av Ursula K. Le Guin, se Skymningslandet
 Threshold – arbetsnamn för Windows 10